Carl Prediger ist der Name folgender Personen:

* Carl Prediger (Architekt) (1840–1918), deutscher Architekt
 Carl Prediger (Mathematiker) (1822–1895), auch: Karl Prediger und Carl Prediger, deutscher Mathematiker, Geodät und Kartograph